Бори́с Хаджума́рович Кула́ев (; род. , станица Ардонская, Северо-Осетинская автономная область — ) — советский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр 1956 года и чемпионата мира, многократный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (1957).

Биография 
Родился 18 июля 1929 года в станице Ардонской Северо-Осетинской автономной области в осетинской семье. В 1950—1960 годах был одним из самых сильных борцов в мире в своём весе. Обладал отличными физическими данными. Его спортивная биография началась с республиканской Спартакиады общества «Колхозник», где он стал дважды чемпионом по вольной борьбе и тяжёлой атлетике. Позже участвовал в чемпионатах РСФСР, СССР и в различных соревнованиях мирового уровня. Десять лет был капитаном сборной команды РСФСР по вольной борьбе. Четырёхкратный чемпион СССР (1955, 1956, 1959, 1960). Серебряный призёр чемпионата СССР (1952, 1954, 1957). В 1954 году стал победителем всемирных студенческих игр. В 1955 году стал победителем всемирного фестиваля молодёжи. В 1956 году стал серебряным призёром XVI летних Олимпийских игр в Мельбурне и Кубка мира в Стамбуле. В 1957 году стал серебряный призёром чемпионата мира.

В 1959 году окончил факультет физического воспитания и спорта СОГУ им. К. Л. Хетагурова.

Работал директором республиканского стадиона «Спартак», а потом первым директором СК «Манеж».

Кулаев скончался 12 августа 2008 года.

Спортивные достижения 
 Серебряный призёр XVI Летних олимпийских игр в Мельбурне (1956)
 Четырёхкратный чемпион СССР (1955, 1956, 1959, 1960)
 Победитель всемирных студенческих игр (1954)
 Победитель всемирного фестиваля молодёжи (1955)

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (1957)
 Заслуженный работник физической культуры СОАССР (1982)
 Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1989)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Кулаев Борис (Бадзи) Хаджумарович
 Статистика спортсменов - Кулаев Борис
 Знаменитому борцу вольного стиля Борису Кулаеву сегодня исполнилось бы 80 лет

Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года